Název Ploužnický potok má více vodních toků:

 Ploužnický potok (přítok Ploučnice) – levostranný přítok Ploučnice v okrese Česká Lípa
 Ploužnický potok (přítok Cidliny) – levostranný přítok Cidliny v okresech Semily a Jičín